Merrick kan syfta på:

 Merrick – ett efternamn samt personer med namnet
 Merrick (bok) – en bok från 2000 i Vampyrkrönikan, en bokserie  av Anne Rice

Geografi

Australien 

 Merricks, del av en befolkad plats, Victoria, Mornington Peninsula,

Storbritannien 

 Merrick (berg i Storbritannien), Skottland, Dumfries and Galloway,

USA 

 Merrick, New York – ort, New York, Nassau County,

Se även 
 Mount Merrick

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar